Puskás Lajos (1901–1982) pedagógus
Puskás Lajos (1944) válogatott labdarúgó